Moo hace referencia a varios artículos:

Cultura maya
 Kinich Kak Moo, dios del panteón maya.
 Moo (maya), patronímico maya, común en la península de Yucatán, México, cuyo significado en español es guacamaya.

Personas
 Huh Jung-moo, futbolista y entrenador surcoreano.
 Moana Moo-Caille, deportista francés.
 José Feliciano Moo y Can, político de Yucatán, México.

Además
 Han Moo Kwan, una de las nueve escuelas originales del Taekwondo.
 Acrónimo de Master of Orion, videojuego.